Luis Eugenio de Wurtemberg (en alemán, Ludwig Eugen Johann von Württemberg; Fráncfort del Meno, 6 de enero de 1731-Ludwigsburg, 20 de mayo de 1795) fue duque de Wurtemberg desde 1793 hasta 1795. Era el tercer hijo del duque Carlos Alejandro de Wurtemberg y de la princesa María Augusta de Thurn y Taxis.

Biografía 
Luis Eugenio pasó su infancia con sus dos hermanos en la corte del rey Federico II de Prusia. En 1743, lo nombró coronel de caballería y jefe del 2º Regimiento de Dragones.

En 1749, entró al servicio del rey Luis XV de Francia y se convirtió en propietario de un regimiento de caballería alemán. Al comienzo de la guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra, ocupó la isla de Menorca para Francia en 1756, por lo que fue ascendido a teniente general. Al año siguiente, se unió al ejército austríaco como voluntario y participó en todas las demás campañas de la guerra de los Siete Años.

Durante este tiempo inició un animado intercambio de cartas con Juan Jacobo Rousseau, a quien admiraba, quien, entre otras cosas, trató la cuestión de si y cómo los principios desarrollados en la obra Emilio de Rousseau si podrían aplicarse a la educación de las princesas. Rechazó la sugerencia de Rousseau de que sus hijas fueran criadas por una institutriz porque no quería que él y su esposa se vieran privados del “derecho divino” de criar a sus hijos ellos mismos.

En 1790, compró el antiguo complejo del castillo en Wasserlos, cerca de Alzenau, en la Baja Franconia, e hizo construir un palacio allí. Cuando sucedió a su hermano como duque de Wurtemberg en 1793, renunció a Wasserlos.

Durante su gobierno trató de construir el sistema educativo en Wurtemberg de acuerdo con los principios desarrollados por Rousseau.

Matrimonio y descendencia
Se casó en 1762 con Sofía Albertina (15 de diciembre de 1728-10 de mayo de 1807), una hija de Augusto Godofredo Dietrich, conde de Beichlingen, y de Sofía Elena, condesa de Stoecken. Era un matrimonio morganático, luego se retiró a la vida privada. Luis y Sofía tuvieron tres hijas:
 Sofía Antonieta (29 de junio de 1763-12 de mayo de 1775), murió en la infancia.
 Guillermina Federica Isabel (3 de julio de 1764-9 de agosto de 1817), se casó en 1789 con Crato Ernesto de Oettingen-Wallerstein. 
 Enriqueta Carlota Federica (11 de marzo de 1767-23 de mayo de 1817), se casó en 1796 con Carlos de Hohenlohe-Jagstberg.

Muerte 
Murió tras solo dos años de gobierno, víctima de un derrame cerebral. Fue sucedido por su hermano menor, Federico Eugenio.

Antepasados
Sus abuelos maternos fueron el príncipe Anselmo Francisco de Thurn y Taxis (30 de enero de 1681-8 de noviembre de 1739) y María Luisa Ana de Lobkowicz (20 de octubre de 1683-20 de enero de 1750). María Luisa era hija de Fernando Augusto Leopoldo de Lobkowicz zu Sagan y de Mariana Guillermina de Baden-Baden.

Mariana era una hija de Guillermo, margrave de Baden-Baden (1593-1677) y de María Magdalena de Oettingen-Baldern (c. 1619-1688). Sus abuelos paternos fueron Eduardo Fortunato, margrave de Baden-Rodemachern (1565-1600), y la baronesa María de Eicken (c. 1569-1636).

Eduardo era un hijo de Cristóbal II, margrave de Baden-Rodemachern (1537-1575), y de Cecilia de Suecia (1540-1627).

Cecilia era una hija del rey Gustavo I de Suecia (1496-1560) y de Margarita Leijonhufvud (1516-1551).

Ancestros

Enlaces externos 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Casa de Württemberg
Duques de Wurtemberg
Nacidos en Fráncfort del Meno